Гајтан се може односити на:

 кабл, ланац, врпцу или узицу као предмет
 насеља Горњи и Доњи Гајтан у Јабланичком округу

Референце